Estación de Bellvitge puede referirse a:

 Estación de Bellvitge, una estación ferroviaria de Adif, situada en el municipio de Hospitalet de Llobregat;
 Estación de Bellvitge, una estación de la línea 1 del metro de Barcelona, situada en el municipio de Hospitalet de Llobregat.